Соледад де Грасијано Санчез има више значења:

 Соледад де Грасијано Санчез, насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Општина Соледад де Грасијано Санчез (Сан Луис Потоси), општина у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику